L'École romaine désigne :

 L'école romaine est un style de peinture
 L'école romaine est un groupe de compositeurs de la renaissance